Paschke ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Paschke-Lehmann (* 1958), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Ellen Paschke (* 1947), deutsche Gewerkschafterin
 Fritz Paschke (1929–2022), österreichischer Elektrotechnik-Ingenieur und Hochschullehrer
 Helga Paschke (* 1953), deutsche Politikerin (Die Linke), Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt
 Jürgen Paschke (* 1952), deutscher evangelischer Theologe und Publizist
 Karl Theodor Paschke (1935–2023), deutscher Diplomat und UN-Untersekretär
 Manfred Paschke (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Marian Paschke, Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Hamburg
 Markus Paschke (* 1963), deutscher Politiker (SPD), MdB

 Melanie Paschke (* 1970), deutsche Leichtathletin
 Pius Paschke (* 1990), deutscher Skispringer
 Rainer Paschke (* 1926), deutscher General der Bundeswehr
 Robert Paschke (1905–1985), Arzt und Studentenhistoriker
 Steffi Paschke (* 1964), deutsch-US-amerikanische Schauspielerin und Kabarettistin